Вадим Попов: Попов, Вадим Александрович (род. 1940) — белорусский государственный деятель.
 Попов, Вадим Алексеевич (1920—2006) — советский и российский историк-японист.
 Попов, Вадим Вячеславович (род. 1967) — советский и российский хоккеист.